Die Ligue 2 2022/23 (auch nach dem Sponsor, Balkrishna Industries, Ligue 2 BKT) ist die 84. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Sie begann am 30. Juli 2022 und endet am 3. Juni 2023.

Aufgrund der Fußball-WM 2022 pausiert die Liga vom 12. November bis 27. Dezember 2022. Zwei Vereine werden am Ende der Saison in die Ligue 1 aufsteigen, da dort die Anzahl der Vereine von 20 auf 18 reduziert wird. Daher werden am Saisonende keine Play-offs gespielt. Vier Teams steigen direkt in die Ligue 2 ab.

Teilnehmer 

Für die Ligue 2 2022/23 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 die zwei festen Absteiger aus der Ligue 1 2021/22:
  FC Metz
  Girondins Bordeaux
 Der Verlierer der Relegationsspiele zwischen dem Tabellenachtzehnten der Ligue 1 2021/22 und dem Sieger der Aufstiegs-Play-offs der Ligue 2 2021/22:
  AS Saint-Étienne
 die verbliebenen Mannschaften der Ligue 2 2021/22:
  Paris FC
  FC Sochaux
  EA Guingamp
  SM Caen
  Le Havre AC
  Olympique Nîmes
  FC Pau
  Dijon FCO
  SC Bastia
  Chamois Niort
  SC Amiens
  Grenoble Foot
  FC Valenciennes
  AF Rodez
 die beiden Aufsteiger aus der National (D3) 2021/22:
  Stade Laval
  FC Annecy
 der Sieger der Abstiegs-Play-outs:
  US Quevilly

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Auswärtstore

Siehe auch 
 Ligue 1 2022/23

Weblinks 
 Saison 2022/23 bei ligue2.fr

Einzelnachweise 

2022/23
Fußballsaison 2022/23